Села:
 Морозівське — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Морозівське — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Морозівське — Дніпропетровська область, Синельниківський район